Die II. Division 1956/57 war die achte Spielzeit der II. Division, die zwischen 1949 und 1963 in Teilen Deutschlands die zweithöchste Spielklasse im Fußball bildete. In der Saison 1956/57 gab es in West-, Südwest- und Süddeutschland je eine eingleisige II. Division. In Norddeutschland und West-Berlin wurde die II. Division nicht eingeführt. Hier war die Amateurliga die zweithöchste Spielklasse.

West 
Hamborn 07 und Rot-Weiß Oberhausen stiegen in die Oberliga West auf. Aus der Oberliga stiegen Schwarz-Weiß Essen und Borussia München-Gladbach ab. Die SpVgg Erkenschwick und der VfB Speldorf mussten in die Verbandsliga absteigen und wurden durch den VfL Benrath und die Sportfreunde Gladbeck ersetzt.

Aufstiegsrunde West 
An der Aufstiegsrunde nahmen die Landesmeister der drei westdeutschen Verbände teil. Da sowohl die SpVg Beckum als auch der Stolberger SV auf den Aufstieg verzichteten rückte der westfälische Vizemeister Sportfreunde Gladbeck nach.

Südwest 
Der SV St. Ingbert und TuRa Ludwigshafen stiegen in die Oberliga Südwest auf. Aus der Oberliga Südwest stiegen die Spvgg Andernach und die Sportfreunde Saarbrücken ab. Der Ludwigshafener SC, der sich bis zum 11. Mai 1957 noch ASV Hochfeld nannte, und die Sportfreunde Herdorf mussten in die Amateurliga absteigen und wurden durch den FC 08 Homburg und Germania Metternich ersetzt.

Aufstiegsrunde Südwest 
An der Aufstiegsrunde nahmen die Meister der drei südwestdeutschen Amateurligen sowie der südwestdeutsche Pokalsieger SC Altenkessel teil. Die Runde war gleichzeitig die Endrunde um die südwestdeutsche Amateurmeisterschaft, bei der die Spiele mit Altenkesseler Beteiligung nicht gewertet wurden.

Süd 
Der TSV 1860 München und der SSV Reutlingen 05 stiegen in die Oberliga Süd auf. Aus der Oberliga stiegen der TSV Schwaben Augsburg und der Freiburger FC ab. Der Karlsruher FV und der VfR Heilbronn mussten in die Amateurliga absteigen und wurden durch Borussia Fulda und den TSV Amicitia Viernheim ersetzt.

Aufstiegsrunde Süd 
An der Aufstiegsrunde nahmen die Meister der fünf süddeutschen Amateurligen teil. Hinter dem Sieger der Aufstiegsrunde Amicitia Viernheim waren Borussia Fulda und der VfB Friedrichshafen punktgleich. Das Entscheidungsspiel in Pforzheim entschied Fulda mit 1:0 für sich.

Siehe auch 
 Fußball-Oberliga 1956/57

Literatur 
 

Fußballsaison 1956/57
II. Division